

Presentación Previa 
Los argentinos Martín Alund y Horacio Zeballos fueron los campeones defensores, pero Zeballos decidió no participar en esta edición.

Alund disputó el torneo junto a Facundo Bagnis pero perdieron en primera ronda ante los eventuales campeones del torneo Máximo González y Diego Schwartzman, quienes derrotaron en la final a la pareja brasilera formada por Rogério Dutra da Silva y André Ghem.

Cabeza de serie 

{{nowrap| Thomaz Bellucci /  Marcelo Demoliner (Primera ronda)}}
 Martín Alund /  Facundo Bagnis (Primera ronda)

<li> Ariel Behar /  Guillermo Durán ''(Primera ronda)
<li>

Cuadro

Referencias 
 Cuadro principal de dobles

ATP Challenger Tour 2013
Tenis en 2013
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Buenos Aires 2013